Brandmal steht für:

 Kennzeichnung von Haustieren, siehe Brandzeichen
 Brandzeichen (Roman), Roman von Dean Koontz (1987)
 Tatort: Brandmal, deutscher Kriminalfilm (2008)
 Brandmal (2015), deutscher Fernsehfilm

Siehe auch:
 Brandmalerei
 Brandmarken
 Feuermal
 Stigma